Reilhac (Cantal)
 Reilhac (Lot)
 Champniers-et-Reilhac
 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac